Мэйсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — поселение в Арканзасе.
  — городок в Джорджии.
  — город в Кентукки.
  — поселение в Колорадо.
  — город в Миссури.
  — городок в Оклахоме.
  — городок в Северной Каролине.

См. также 
 Мэйвилл
 Мэйс